Buchnerillo är ett släkte av kräftdjur. Buchnerillo ingår i familjen Buddelundiellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Buchnerillo